

Крутихінське — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Крутихінське — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область